Route nationale 60 (Madagaskar), een nationale weg in Madagaskar
Route nationale 60 (Frankrijk), een nationale weg in Frankrijk